Kompartimente ( teilen) steht für (weitgehend) abgegrenzte Räume:

 Eine abgegrenzte Pflanzfläche im Barockgarten, siehe Kompartiment (Gartenbau) 
 Zellkompartimente, verschiedenartige Reaktionsräume innerhalb einer Zelle
 bei höheren Organismen Kompartimente verschiedener Körperflüssigkeit, siehe Intrazellularraum und Extrazellularraum (mit Intra- und Extravasalraum)
 Muskelloge (Muskelkompartimente), Gruppen benachbarter Skelettmuskeln in jeweils einer gemeinsamen Faszienhülle
 Umweltkompartiment in homogener Bereich in der Umwelt
 Raum in der Physik und Mathematik, siehe Raum (Physik)
 Ein abgegrenzter hydrogeologischer Teilraum, siehe Hydrogeologisches Kompartiment

Bildende Kunst:
 für deutlich abgegrenzte Bereiche eines Kunstwerks, z. B. die Abgrenzung mehrerer Teilstücke einer Wandmalerei durch aufgemalte Säulen oder andere Rahmungen

Gartenbau, Gartenkunst:
 voneinander abgegrenzte Gartenbereiche

Siehe auch: